Název Vydumanec má více významů:

městská část
 Vydumanec (Prešov) – městská část Prešova na Slovensku

vodní tok
 Vydumanec (přítok Šemšianskeho potoka) – levostranný přítok Šemšianskeho potoka na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Vydumanec (přítok Torysy) – pravostranný přítok Torysy na Slovensku v okrese Prešov